Роберт Рич () — американский эмбиент-музыкант и композитор. Родился в 1963 году, в Калифорнии.

Вот уже на протяжении трёх десятилетий и более чем 30-ти альбомов Роберт Рич задаёт тон в данных жанрах музыки: Эмбиент (Ambient) и Дарк Эмбиент (Dark Ambient), при этом его собственный стиль довольно трудно четко классифицировать. Уникальное звучание музыки Роберта Рича складывается из звучания электронных и акустических (флейты, гитары) инструментов, микротональных гармоний, процессинга сигнала с использованием компьютерных технологий, хаотических систем и сетей обратных связей.
Роберт начал создавать свои аналоговые синтезаторы ещё в 1976 году, когда ему было всего 13 лет, затем он учился в Стэнфордском Центре Компьютерных Исследований Музыки и Акустики (CCRMA).

Среди музыкальных влияний на творчество Роберта Рича — работы композиторов-минималистов Терри Райли, Джона Кейджа, а также немецких музыкантов, работающих в сфере электронной музыки — Клауса Шульце и группы Cluster.

Свой первый альбом «Sunyata» Роберт выпустил в 1982 году. Большинство его следующих записей до 1989 года выпускались в Европе, затем Роберт начал сотрудничать с лейблом Fathom/Hearts of Space, который выпустил «Rainforest» (1989), «Gaudi» (1991), «Propagation» (1994) и «Seven Veils» (1998). Обе его совместные работы со Стивом Роучем (Steve Roach): «Strata» (1990) и «Soma» (1992) занимали первые места в чартах Billboard в течение нескольких месяцев.
Также были и другие совместные записи: «Stalker» (1995, с B. Lustmord), «Fissures» (1997, с Alio Die) и «Outpost» (2002, с Ian Boddy), «Zerkalo» (2008, c российским музыкантом Faryus). Любовь Роберта Рича к творчеству Андрея Тарковского отразилась в названиях его концептуальных альбомов «Сталкер» и «Зеркало».
Треки с различных компиляций и сборников были собраны вместе и выпущены, как соло альбомы: «A Troubled Resting Place» (1996) и «Below Zero» (1998).
Его группа «Amoeba» (совместный проект с Риком Дэвисом) экспериментировала с атмосферными композициями-песнями, жанр которых Рич определяет как «фолк-эмбиент». Были выпущены 2 диска проекта: «Watchful» (1997) и «Pivot» (2000).
Концертные альбомы, такие как «Calling Down the Sky» (2004) и «Humidity» (2000) задокументировали его уникальные импровизации.

Концертные выступления Роберта Рича проходили в гротах, кафедральных соборах, планетариях, арт-галереях и концертных залах по всей Европе и Северной Америке. Его знаменитые «концерты для сна», когда музыка использовалась в терапевтических целях для помощи людям, страдающим бессонницей, длились всю ночь, были впервые сыграны в 1982 году и стали легендарными в Сан-Франциско. В 1996 он решил возобновить свои ночные концерты и играл их во время своего трёхмесячного тура по всему США, а также вживую на радио. В 2001 Роберт выпустил DVD «Somnium» как квинтэссенцию своих «концертов для сна». 
В 2014 году выходит продолжение «Somnium» под названием «Perpetual - A Somnium Continuum». Работа выпущена на Blu-ray диске и содержит две композиции: новую «Perpetual» и оригинальный «Somnium». Запись содержит, возможно, самую длинную беспрерывную пьесу (она звучит около 8 часов).

Роберт создавал много музыки для телевидения и телефильмов, включая такие фильмы, как «Pitch Black», «Crazy Beautiful», «Behind Enemy Lines». Так же он писал музыку для фильмов Yahia Mehamdi (Thank you for your Patience, 2003) и Daniel Colvin (Atlas Dei, 2007 — 90 минут музыки Роберта в Surround формате), а также для видеоинсталляций Michael Somoroff (Illumination, 2007).
Роберт тесно сотрудничает с производителями электронных музыкальных инструментов. Он создавал музыкальные библиотеки для Emu Proteus 3 и Morpheus, Seer Systems’ Reality, он создал CD c семплами для Things that Go Bump in the Night, ACID Loop Library Liquid Planet, WayOutWare’s TimewARP2600, и для синтезаторов Camel Audio. Роберт создал серию программного обеспечения для композиторов и развивал микронастраивающиеся спецификации для MIDI.
Роберт работает и как саунд-инженер, он «применил своё ухо» ко множеству альбомов во всех стилях. Его студии были посвящены два выпуска журнала Keyboard Magazine, и она известна по всему миру.

Дискография 

 1981 Sunyata Hypnos
 1983 Trances
 1983 Drones
 1984 LIVE (live)
 1985 Urdu Urdu
 1987 Inner Landscapes (live) Hypnos
 1987 Numena
 1989 Rainforest
 1990 Strata (совместно с Steve Roach) Hearts of Space
 1991 Gaudí Hearts of Space
 1991 Geometry
 1992 Soma (совместно с Steve Roach) Hearts of Space
 1993 Eye Catching by Amoeba
 1994 Propagation Hearts of Space
 1994 Trances/Drones (2 discs) Extreme
 1994 Night Sky Replies (limited edition 3" CD) Amplexus
 1995 Yearning (совместно с Lisa Moskow) Hearts of Space
 1995 Stalker (совместно с Brian Lustmord) Hearts of Space
 1996 A Troubled Resting Place Hearts of Space
 1997 Watchful by Amoeba, Lektronic Soundscapes
 1997 Fissures (совместно с Stefano Musso/Alio Die) Hearts of Space
 1997 Numena + Geometry (2 discs) Hearts of Space
 1998 Below Zero Side Effects
 1998 Seven Veils Hearts of Space
 2000 Humidity (live) (3 discs) Hypnos
 2000 Pivot by Amoeba
 2001 Somnium (DVD) Hypnos / Soundscape
 2001 Bestiary Release/Relapse Records
 2002 Outpost (совместно с Ian Boddy) DiN
 2003 Temple of the Invisible Soundscape
 2003 Calling Down the Sky Soundscape
 2004 Open Window Soundscape
 2005 Echo of Small Things
 2005 Lithosphere (совместно с Ian Boddy)
 2006 Electric Ladder
 2007 Illumination Soundscape
 2007 Music from Atlas Dei Soundscape
 2007 Eleven Questions (совместно с Markus Reuter) Unsung Records
 2008 React (совместно с Ian Boddy) DiN
 2008 Zerkalo (совместно с Faryus) Faria Records
 2009 Live Archive Soundscape
 2010 Ylang Soundscape
 2011 Medicine Box Soundscape
 2012 Nest Soundscape
 2013 Sunyata & Inner Landscapes
 2013 Trances & Drones
 2013 Morphology
 2014 Meridiem - A Scattering Time
 2014 Premonitions 1980-1985
 2014 Perpetual - A Somnium Continuum Soundscape
 2015 Filaments
 2016 What we left behind
 2016 Vestiges

DVD 
 2007 Atlas Dei

Ссылки 
 официальный сайт Роберта Рича
 discogs.com
 Amoeba’s official website
 Atlas Dei offical website
 Glurp Online — Tribute site endorsed by Robert Rich
 Flavor Notes — Robert Rich’s food website
 Robert’s Wild Mushroom Cookbook
 Faria Records

Композиторы США
Персоналии по алфавиту